Monica Ek och liknande namn kan avse:

 Monica Ek (entreprenör) (född 1955), svensk entreprenör och föreläsare
 Monica Ek (kemist) (född 1959), svensk professor i träkemi och massateknologi